Валени има више значења:

 Валени (Бучум), насеље у округу Алба у Румунији
 Валени (Метеш), насеље у округу Алба у Румунији
 Валени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Валени (Паринча), насеље у округу Бакау у Румунији
 Валени (Станишешти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Валени (Секујени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Валени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Валени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Валени (Ђеоађу), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Валени (Баја де Криш), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Валени (Кајану), насеље у округу Клуж у Румунији
 Валени (Калацеле), насеље у округу Клуж у Румунији
 Валени (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Валени (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Валени (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Валени (Пиатра-Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Валени (Валени, Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Валени (Валени, Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Валени (Бранковени), насеље у округу Олт у Румунији
 Валени (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Валени (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Валени (Паушешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Валени (Затрени), насеље у округу Валча у Румунији
 Валени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Валени (Валени, Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Валени (Виишоара), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Валени (Руђинешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Валени (Мовилица), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Валени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији
 Општина Валени (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Валени (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији